Johnstonia prolifera är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1850. Johnstonia prolifera ingår i släktet Johnstonia och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
prolifera